Rumunia:
 Viile – wieś w okręgu Gałacz, w gminie Fârțănești
 Viile – wieś w okręgu Konstanca, w gminie Ion Corvin
 Viile – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Scrioaștea

Zobacz też:
 Ville